Котый — село в Красночикойском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Верхнешергольджинское».

География 
Село находится в западной части района, на правом берегу реки Чикой, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к юго-западу от села Красный Чикой. Абсолютная высота — 709 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 14 — 16 °C (абсолютный максимум — 36 °C). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −26 °C (абсолютный минимум — −53 °C). Годовое количество осадков — 350—500 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1710 году промышленниками-зырянами.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53,2 %, женщины — соответственно 46,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 88 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют досуговый центр и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одной улицы (ул. Набережная).

Примечания 

Населённые пункты Красночикойского района